Традиционно считается, что существует 92 рода и племени "узбеков" в старом понимании этого термина кочевого Дешт-и-Кипчакского происхождения. Как установил современный историк Т.Султанов — эти 92 «рода» включают в себя «названия большинства тюркских и некоторых нетюркских этносов, населявших Среднюю Азию в то время».

Существует легенда, о том что 92 человека отправились в Медину, где приняли участие в войне пророка Мухаммада против кафиров и были обращены в ислам святым Шах-и Марданом. Из этих 92 человек, согласно легенде, будто бы и произошли «узбекские» племена, называемые в тексте также и нарицательным именем илатийа.

К настоящему времени известны более 18 списков 92 узбекских племен, причем все они составлены на территории Мавераннахра, то есть оазисов Среднеазиатского междуречья. Самый ранний список датируется XVI веком, а самый поздний началом XX века. Один из списков был записан Н. В. Ханыковым, который был в Бухаре в 1841 году.

Анализируя списки узбекских племен можно отметить, что большинство из них начинается с названия трех племен: минг, юзы и кырк.

Было также дештикипчакское узбекское племя уйшун (уйсун), группы которого известны в Ташкентском и Самаркандском оазисах, возводит своё происхождение к усуням.
У узбеков племя уйшун считается одним из самых древних среди 92 узбекских племен и пользовалось определенными привилегиями.

В одном из списков 92 узбекских племен, составленных в Мавераннахре, указаны племена, которые жили в оазисах Средней Азии задолго до завоевания края Шейбани-ханом. Например, в списке из рукописи 4330.3 из собрания Института востоковедения Узбекистана можно найти такие рода как: барлас, катаган, кипчак, уз, найман и др.

Как свидетельствует авторитетный антрополог К.Кун, современные узбеки являются весьма неоднородным в расовом отношении этносом, среди них есть представители как «чрезвычайно европеоидных» так и «сильно монголоидных» и множество «смешанных в разной степени» индивидуумов.

Поэт Алишер Навои в своих произведениях написанных в XV веке упоминал про этноним «узбек» как название одной из этнических групп Мавераннахра..

Поэт XVII века Турды писал об этнониме узбек, как объединяющем названии для 92 родов на территории Средней Азии.

Востоковед Герман Вамбери, подданный Великобритании, посетивший регион в середине XIX столетия, пишет, что к этому времени узбекские племена являлись преобладающими в Кокандском, Хивинском ханствах и Бухарском эмирате, и что узбеки в то время объединялись в 32 главных племенах: кунград, кипчак, хитай (ктай), мангит, нокс, найман, кулан, кист, аз, тас, сайат, джегатай, уйгур, айбет, дормен, ошун, канджигалы, нагай, балгали, митен, джелаир, кенегез, канлы, ичкили, багурлю, алчин, ачмайли, каракурсак, биркулак, тыркиш, кеттекесер и минг. В конце XIX  начале XX столетия разные источники уже называли 903, 974  и 1025  узбекских племен. Расхождения в цифрах, очевидно, были связаны с двумя факторами.

Во-первых, состав узбекских племен и родов усложнялся посредством появления новых колен и подразделений, а также вступления некоторых из них в родоплеменные союзы между собой. Например, часть рода юз, вступив в союз с племенем кырк, образовала относительно самостоятельный род юз-кырк.

Во-вторых, собственно дашти-кипчакские узбеки, пришедшие в данный регион во главе Шейбанидов, составили только ядро, вокруг которого в дальнейшем объединялись другие тюркские и тюрко-монгольские племена, находившиеся в Мавераннахре к моменту утверждения династии Шейбанидов. К узбекским племенам примкнули, хотя и сохраняли по отношению к ним некоторую дистанцию, ряд монгольских, огузских и других степных родов и племен, которые проникли в регион в период Чагатаидов, а также до и после него. Часть из них, такие как монгольские племена чагатай, джелаир, барлос и другие, постепенно тюркизировалась, усвоив тюркские наречия и приняв ислам, другие, более древние тюркские племена огузы, уйгуры, карлукы, кипчакы, сами способствовали тюркизации вышеназванных племен и самих дашти-кипчакских узбеков, поскольку являлись носителями наречий, впоследствии утвердившихся в регионе и усвоенных другими племенами.

Список

Примечания

Ссылки 
  http://media2.yangidunyo.org/2012/10/Uzbekskie_plemena_i_rodi.pdf]
 Список 92 узбек-казахских племен
 [hs020.radikal.ru/i700/1302/5f/5c2eaa467bc3.jpg Узбекские племена в 19 веке]
 Этнический атлас Узбекистана 2002

Узбекские племена